Foxworthy ist der Familienname folgender Personen:

 Frederick William Foxworthy (1877–1950), US-amerikanischer Dendrologe und Pflanzensammler
 Jeff Foxworthy (* 1958), US-amerikanischer Komiker, Schriftsteller und Schauspieler